Passieve Infrarood sensor/detectie
 Phoenix International Raceway
 Polyisocyanuraat
 Portland International Raceway
 Philadelphia International Records
 Protein Information Resource
 Post Implementation Review

 Pir (mytische koning), koning van Brittannië
 Pir (Satu Mare), een gemeente in Roemenië